Аре́ф'єв () — російське прізвище. Жіноча форма — Ареф'єва.

Відомі носії 
 Ареф'єв Анатолій Васильович (1918—1989) — український і російський художник театру
 Ареф'єв Володимир Анатолійович ( 1949) — український художник театру
 Ареф'єв Євген Віталійович (1973—2020) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Ареф'єв Костянтин Артемович (1915—1948) — Герой Радянського Союзу, партизан
 Ареф'єв Петро Олексійович — Герой Радянського Союзу, льотчик
 Ареф'єв Сергій Анатолійович — Герой Росії

 Ареф'єва Ольга Вікторівна — російська співачка та поетеса
 Ареф'єва Тетяна Сергіївна — українська тенісистка
 Арєф'єва Ганна Олексіївна — російська актриса кіно та театру